Cyclops är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Otto Friedrich Müller 1785. Cyclops ingår i familjen Cyclopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor